Ли́йматайнен () — финская фамилия. Известные носители:

 Лийматайнен, Вилле (род. 1986) — финский музыкант.
 Лийматайнен, Йонне (род. 1983) — финский музыкант.
 Лийматайнен, Хейкки (1894—1980) — финский легкоатлет.